Сивинь — топоним в России.

 Сивинь — река в Республике Мордовия, правый приток Мокши (бассейн Волги).
 Сивинь — село, центр сельской администрации в Краснослободском районе.

См. также 
 Сивиньское сельское поселение